Medalha da Vitória pode referir-se a:
Medalha da Vitória (Portugal), medalha militar portuguesa criada em 1919, em acordo com os restantes Países aliados vencedores da I Guerra Mundial.
Medalha da Vitória (Brasil), medalha militar brasileira criada em 2004.

Desambiguação